

Україна
Калінінський район — Горлівка
Калінінський район — Донецьк
Калінінський — назва Калініндорфського району з 1946 по 1958 рік

Росія
Калінінський район — Краснодарський край
Калінінський район — Новосибірськ
Калінінський район — Санкт-Петербург
Калінінський район — Саратовська область
Калінінський район — Тверська область
Калінінський район — Тюмень
Калінінський район — Уфа
Калінінський район — Чебоксари
Калінінський район — Челябінськ